Espurio Postumio Albino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Espurio Postumio Albino (cónsul 186 a. C.).— Cónsul en el año 186 a. C.
 Espurio Postumio Albino (cónsul 110 a. C.).— Cónsul en el año 110 a. C.
 Espurio Postumio Albino Caudino.— Cónsul en los años 334 y 321 a. C.
 Espurio Postumio Albino Magno.— Cónsul en el año 148 a. C.
 Espurio Postumio Albino Paululo.— Cónsul en el año 174 a. C.
 Espurio Postumio Albino Regilense.— Tribuno consular en el año 394  a. C.
 Espurio Postumio Albino Regilense (cónsul 466 a. C.).— Cónsul en el año 466 a. C.
 Espurio Postumio Albino Regilense (tribuno consular 432 a. C.).— Tribuno consular en el año 432 a. C.